John Pickering ist der Name folgender Personen:

* John Pickering (Jurist) (1737–1805), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Pickering (Politiker) (1740–1811), US-amerikanischer Politiker
 John Pickering (Linguist) (1777–1846), US-amerikanischer Jurist und Linguist 
 John Pickering (Fußballspieler, 1884) (1884–1964), englischer Fußballspieler
 John Pickering (Fußballspieler, 1944) (1944–2001), englischer Fußballspieler und -trainer
 John Pickering (Sänger), australisch-deutscher Opernsänger (Tenor)